Berglind är ett svenskt efternamn, som bärs/burits av bland andra:

Conny Berglind
 Henrik Berglind
 Jeanette Berglind
Johanna Berglind
Kent Berglind
Mats Berglind
Nils Berglind
Rickard Berglind
 Victor Berglind

Berglind är även ett isländskt kvinnligt förnamn.

Se även 
Berglin
Bergling
Berling

Svenska efternamn